Der Begriff Abraut ist:
 in Tirol ein Trivialname für Eberraute (Artemisia abrotanum), eine Pflanzenart aus der Gattung Artemisia

Ein ähnlicher Begriff ist:
 Abrauten, ein Trivialname in Tirol für Bittere Schafgarbe (Achillea clavennae), eine Pflanzenart aus der Gattung der Schafgarben (Achillea)